Wegert ist der Familienname folgender Personen:

 August Wegert (1801–1825), deutscher Maler
 Christian Wegert (* 1972 oder 1973), deutscher Pastor und christlicher Fernsehprediger
 Elias Wegert (* 1955), deutscher Mathematiker
 Friedrich Wegert (1895–1980), deutscher Maler und Grafiker
 Jacob Wegert, von 1829 bis 1838 Vogt von Leimen (Baden), ab 1831 Bürgermeister
 Wolfgang Wegert (* 1943), deutscher Pastor, Autor und christlicher Fernsehprediger

Sonstiges:
 Wegert Bluff, Kliff im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Foto-Radio-Wegert
 Wegerth